Кубиста () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кубиста, Станислав (1889—1940) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник из монашеского ордена вербистов, мученик, польский писатель.
 Кубиста, Ян (род. 1990) — чешский легкоатлет, специализирующийся в беге на 800 метров.